Bill Walker (político)
 Bill Walker (basquetebolista)
 Bill Walker (beisebol)
Desambiguações de antropônimos